Бота Шамурзаев (1805—1875) — уроженец сожжённого аула Дади-юрт, представитель тайпа Харачой. После уничтожение родного аула попал в плен, где воспитывался у барона Розена, Бота вернулся в Чечню и стал сражаться на стороне своего народа, несмотря на то, что с детства вырос в роскоши и ему пророчили светлое будущее он не смог оставить свой народ. Про него даже было сказано "Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит".           Являлся наибом Качкалыка, Большой Чечни и Мичика. В 1851 году перешёл на сторону России.

Примечания

Ссылки 
 Бота Шамурзаев («Вести республики»)
 Культура и время. № 3/4. 2014: Общественно-научный и художественный журнал

Участники Кавказской войны
Наибы Имама Шамиля